Phalera bezeichnet

 militärische Metallverzierung im Römischen Reich, siehe Phalerae
 Metallplakette am Pferdegeschirr, hauptsächlich in England Mitte des 19. Jahrhunderts
 Phalera (Schmetterling), eine Gattung der Zahnspinner